Droga krajowa nr 54 (Czechy)
 Droga krajowa nr 54 (Polska)
 Droga krajowa nr 54 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 54 (Węgry)